«Под предварительным следствием» (; также известен под названием «Инквизитор») — французский кинофильм 1981 года, режиссёра Клода Миллера. Экранизация романа «Промывка мозгов» (), британского писателя Джона Уэйнрайта.

Сюжет 
Инспектор полиции Антуан Гальен расследует убийство двух детей. Он вызывает нотариуса Жерома Мартино в качестве свидетеля по этому делу. Но на допросе выясняется, что Мартино подозревают в убийстве и против него лжесвидетельствует собственная жена…

В ролях 
 Лино Вентура — инспектор Антуан Гальен
 Мишель Серро — нотариус Жером Мартино
 Роми Шнайдер — Шанталь Мартино
 Ги Маршан — инспектор Марсель Бельмон
 Эльза Лунгини — Камилла

Награды и номинации 
Премия «Сезар»-1982
 Лучший фильм — реж. Клод Миллер (Номинация)
 Лучший режиссёр — Клод Миллер (Номинация)
 Лучший сценарий, диалоги и адаптация — Мишель Одиар, Жан Эрман и Клод Миллер (Награда)
 Лучший актёр — Мишель Серро (Награда)
 Лучший актёр роль второго плана — Ги Маршан (Награда)
 Лучший монтаж — Альбер Юргенсон (Награда)
 Лучшая работа оператора — Брюно Нюиттен (Номинация)
 Лучший звук — Поль Лайне (Номинация)

Премия синдиката кинокритиков-1982
 Лучший фильм — Клод Миллер (Награда, совместно с фильмом «Безупречная репутация», Бертрана Тавернье)

Монреальский кинофестиваль-1981
 Приз жюри за лучший сценарий — Клод Миллер, Жан Эрман (Награда)

Примечания

Ссылки 
  
 «Под предварительным следствием»  на сайте Rotten Tomatoes
 «Под предварительным следствием»  на сайте Allmovie

Детективные фильмы Франции
Фильмы о полицейских
Экранизации романов
Фильмы Франции 1981 года
Фильмы Клода Миллера